Скру́ндский край () — бывшая административно-территориальная единица на юго-западе Латвии, в историко-культурной области Курземе. Край состоял из четырёх волостей и города Скрунда, который являлся центром края.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Кулдигского района.

Площадь края составляла 553,2 км². Граничил с Вайнёдским, Айзпутским, Кулдигским, Салдусским краями.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Скрундский край был упразднён.

Население 
На 1 января 2010 года население края составляло 5968 человек.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 город Скрунда ()
 Никрацская волость (); центр — Дзелда
 Ранькская волость (); центр — Раньки
 Рудбаржская волость (); центр — Рудбаржи
 Скрундская волость (); центр — Скрунда

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Скрундского края